Per Gustafsson eller Gustavsson kan syfta på:

 Peder Gustafsson Banér, född 1588, rikskansliråd
 Per Gustafsson Gylle, född 1861, psykiater
 Per Gustafsson i Benestad, född 1880, riksdagspolitiker
 Per Gustavsson, född 1951, författare
 Per Gustavsson (illustratör), född 1962, illustratör och författare
 Per Gustafsson, född 1970, ishockeyspelare
 Per Gustafsson (journalist), född 1956, publicist